Sundby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sundby Kirke (København) – en kirke i Sundby Sogn i Københavns Kommune
 Sundby Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Sundby Sogn i Morsø Kommune